Gladion - to konwent fantastyczny jaki odbywał się w latach 90. XX w. i na początku XXI wieku na zamkach w Mirowie i Bobolicach. W trakcie konwentu odbywała się kilkudniowa gra terenowa RPG. Uczestnicy konwentu wynajmowali na jego czas pole namiotowe i przez kilka dni odgrywali wybrane lub wylosowane przez siebie role przede wszystkim w konwencji fantasy.

Konwenty fantastyki w Polsce